Мари́я Семёновна Козло́ва:
 Козлова, Мария Семёновна (1933—2011) — советский и российский историк философии, метафилософии, эпистемологии.
 Козлова, Мария Семёновна (1911—1991) — советская баскетболистка.